Gregorios steht für:

 Gregorios III. Laham (* 1933), Oberhaupt der melkitischen griechisch-katholischen Kirche
 Gregorios Melissenos, auch Gregor III. Mammas († 1459), ökumenischer Patriarch von Konstantinopel
 Gregorios Palamas (1296–1359), bedeutender Theologe und Heiliger der Orthodoxen Kirche
 Gregorios von Karthago († 647/48), Patrikios, wahrscheinlich Exarch und Usurpator
 Paulos Mar Gregorios (oder Paul Verghese; 1922–1996), Syrisch-orthodoxer Priester, Metropolit und Katholikos des Ostens
 Gregorios (Silberschmied) (5./6. Jh. n. Chr.), möglicherweise koptischer Silberschmied
 Gregorios (Baumeister) (5. Jh. n, Chr.), Baumeister in Kilikien

Siehe auch: Gregor, Gregorio, Gregorius (Begriffsklärung)